Hôtel des Princes peut faire référence à plusieurs édifices :
un hôtel particulier à Guémené-sur-Scorff (Morbihan) ;
un ancien hôtel meublé à Paris ;
un hôtel à Eaux-Bonnes (Pyrénées-Atlantiques).